Plaatsen in Bulgarije
Septemvrijtsi (Dobritsj), een plaats in oblast Dobritsj
Septemvrijtsi (Montana), een plaats in oblast Montana
Septemvrijtsi (Vidin), een plaats in oblast Vidin